

Economia
 Distribuzione commerciale – fase di immissione sul mercato di beni e servizi
 Distribuzione cinematografica – fase del processo di diffusione di un prodotto cinematografico
 Distribuzione discografica – processo di vendita di materiale discografico 
 Distributore automatico – macchina per l'erogazione automatica di prodotti

Informatica
 Distribuzione – software, collezione di programmi che soddisfano uno o più campi di applicazione
Distribuzione Linux (gergalmente detta distro) – distribuzione software del sistema operativo Linux
 Calcolo distribuito

Matematica
 Distribuzione in analisi matematica come semplice funzione matematica generalizzata, e in particolare:
 Distribuzione (statistica) come viene usata in particolare in statistica descrittiva.

Meccanica
 Distribuzione – in meccanica applicata l'insieme degli organi meccanici per il controllo dei gas che entrano ed escono nei cilindri di un motore a combustione interna

Statistica
 Distribuzione di probabilità

Altro
 Distribuzione di energia elettrica – processo di consegna dell'energia elettrica al cliente
 Distribuzione – caratteristica di un farmaco
 Distribuzione – figura retorica letteraria o  musicale 
 Distribuzione – termina che indica i contesti nei quali una unità linguistica può trovarsi
 Distribuzione dei termini – teoria della logica

Altri progetti